Nil, NIL eller NiL kan syfta på:

 NiL –  en fri programvaru-variant av det förr populära freeware-spelet Liero för DOS
 NIL – en metod för att framställa mönster i storleksordningen nanometer, se Nanolitografi
 Nil de Oliveira (1986–), en brasiliansk-svensk friidrottare och sprinter